Novohorizontini – abitanti di Novo Horizonte (Bahia)
Novohorizontini – abitanti di Novo Horizonte (San Paolo)
Novohorizontini – abitanti di Novo Horizonte (Santa Catarina)
Novohorizontini – abitanti di Novo Horizonte do Norte
Novohorizontini – abitanti di Novo Horizonte do Oeste